Francisco Sánchez kan syfta på:

 Francisco Sanches (1550–1623), portugisisk läkare, filosof och matematiker
 Francisco Sánchez Barbero (1764–1819), spansk författare
 Francisco Sánchez de las Brozas (1523–1601), spansk humanist
 Francisco Sánchez (brottare född 1970) (född 1970), spansk brottare
 Francisco Sánchez (brottare född 1979) (född 1979), spansk brottare
 Francisco Sánchez (friidrottare) (född 1958), spansk friidrottare
 Francisco Sánchez (simmare) (född 1976), venezuelansk simmare
 Francisco Javier Sánchez (född 1973), mexikansk fotbollsspelare